Fårören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fårören, Raseborg, Nyland, 
 Fårören, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Fårörarna
Furören

Robotskapade Finlandförgreningar